Stati Uniti d'America
 Edgewood – città della Contea di Orange, Florida
 Edgewood – villaggio della Contea di Effingham, Illinois
 Edgewood – città della Contea di Madison, Indiana
 Edgewood – città della Contea di Delaware, Iowa
 Edgewood – città della Contea di Kenton, Kentucky
 Edgewood – census-designated place della Contea di Harford, Maryland
 Edgewood – città della Contea di Santa Fe, Nuovo Messico
 Edgewood – census-designated place della Contea di Ashtabula, Ohio
 Edgewood – città della Contea di Allegheny, Pennsylvania
 Edgewood – città della Contea di Northumberland, Pennsylvania
 Edgewood – città della Contea di Van Zandt, Texas
 Edgewood – città della Contea di Pierce, Washington
 Edgewood – census-designated place della Contea di Siskiyou, California